USP2 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 11-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 605 амінокислот, а молекулярна маса — 68 072.

Кодований геном білок за функціями належить до гідролаз, протеаз, тіолових протеаз. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як клітинний цикл, біологічні ритми, убіквітинування білків, міогенез, альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з іонами металів, іоном цинку. 
Локалізований у цитоплазмі, ядрі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 11

Убіквітин-специфічні протеази